Джозеф Бланко Уайт (настоящие имя и фамилия — Хосе Мария Бланко и Креспо) (, ; ,  — , ) — английский , ,  и , , священник.

Биография 
Сын ирландского торговца, вице-консула, обосновавшегося в Севилье во время правления Фернандо VI. Обучался в католической семинарии. Сотрудничал с Г. Ховельяносом, общественным деятелем эпохи Просвещения, выступавшим за реформы в Испании. Рукоположён в 1800 году. Был вольнодумцем.

Журналистскую карьеру начал в 1808 году. Выступал, как защитник испанской независимости во время французского вторжения в Испанию. Когда в 1810 году французы овладели Севильей, он бежал в Англию и стал редактором ежемесячного испаноязычного журнала «El español» («Испанец»), периодического издания, которое призывало испанцев к борьбе с Наполеоном, поддерживал независимость испанской Америки.

Перешёл в англиканство. Изучал богословие в Оксфорде, познакомился с Джоном Генри Ньюменом, Томасом Арнолдом и Ричардом Уэйтли, у которого служил домашним учителем.

Со временем, разочаровавшись в церкви, стал сторонником унитарианства.

Известен как автор публицистических сочинений, стихов и популярных полемических трактатов по спорным пунктам догматизма. В 1825 году опубликовал книгу против католицизма «Practical and Internal Evidence Against Catholicism».

Избранные сочинения 
 Doblado’s Letters from Spain (1822),
 Evidence against Catholicism (1825),
 Second Travels of an Irish Gentleman in Search of a Religion (2 тома, 1834) ,
 Observations on Heresy and Orthodoxy (1835).

Примечания

Ссылки 
 Joseph Blanco White 
 1911 Encyclopædia Britannica/White, Joseph Blanco 

Английские поэты
Выпускники Оксфордского университета
Иммигрировавшие в Великобританию из Испании